Le mot solide, employé dans les matières scientifiques, peut avoir une signification différente selon le contexte :
 en physique :
Solide - Tout corps qui a trois dimensions, longueur, largeur et profondeur; par exemple, un massif plein.
 l'état solide est un des trois principaux états de la matière ;
 la mécanique du solide étudie les propriétés du corps solide, en général supposé indéformable ;
 la mécanique des solides déformables étudie spécifiquement la déformation du corps solide, spécifique au matériau dont il est constitué ; 

 en mathématiques :
 le solide géométrique est une portion de l'espace ;
 l'angle solide est l'analogue tridimensionnel de l'angle plan.

 en électronique :
 les dispositifs à l'état solide sont construits entièrement à partir de matériaux solides, par opposition principalement à l'électromécanique et au tube électronique.

Dans d'autres domaines 
 En peinture, artistique ou industrielle, en imprimerie, en teinturerie, la solidité d'un colorant est sa capacité à conserver sa teinte dans le temps. On distingue la solidité à la lumière, au frottement, au lavage
 Le Solide est également le nom d'un navire qui accomplit la seconde circumnavigation française (1790-1792).
 Solide désigne les robes de chat de couleur unie.

Arts 
Solide est un album de Robert Charlebois (1979)
 Solide est un album de Sheila (2012).